Dzierzkowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Dzierzkowice, gmina rurale du powiat de Kraśnik 
 Dzierzkowice, localité et chef-lieu de la gmina de même nom

Dzierżkowice (Basse-Silésie)
Dzierżkowice (Opole)